Ботсвана Дифенс Форс XI (англ. Botswana Defence Force XI Football Club) — ботсванский футбольный клуб из города Габороне. Единственный футбольный клуб Ботсваны, который ни разу не выбывал из Премьер-лиги. Выступает в премьер-лиге Ботсваны. 9-кратный участник Лиги Чемпионов КАФ.

История 
Футбольный клуб «Ботсвана Дифенс Форс XI» был образован в 1978 году, через год после создания Сил обороны Ботсваны в 1977 году. Команда была сформирована из игроков полицейской команды Ботсваны «Полис Мобайл Юнит», этот процесс длился с 1977 по 1978 года. Среди других болельщиков команды, были и фанаты среди государственных служащих, в том числе бывшие отставные офицеры, такие как генерал-майора Б. К. Оитсиле, полковник Ф.Катце и бывший полковник Ф. Уэбб и многие другие.

БДФ XI базируется в городе Могодичане в области Квененг. Это один из футбольных лидеров своего региона.

Команда может похвастаться бывшими игроками национальной команды, например, Директор Чикумбудзи, Зара Раманоко, Рио Масваби и Кокорико Ммэсэ.

Некоторые из игроков БДФ XI, все еще выступают в составе сборной, например, Модири Мару, который в настоящее время выступает в южноафриканском Полокване Сити.

Достижения 
   Премьер-лига Ботсваны
  Чемпион (6): 1981, 1988, 1989, 1997, 2002, 2004
  Серебряный призер (6): 1991, 1998, 1999, 2000/01, 2005/06, 2013/14
  Бронзовый призер (3): 1999/2000, 2006/07, 2012/13

  Кубок вызова Футбольной ассоциации Ботсваны
  Победитель (3): 1989, 1998, 2004
  Финалист (3): 1991, 1995, 2005, 2006, 2009

  Кубок независимости Ботсваны
  Победитель (2): 2001, 2002
  Финалист (1): 2004

  Маском Топ-8 Кап
  Победитель (1): 2013/14
  Финалист (1): 2012/13

Статистика выступлений на континентальных турнирах 

1- Кабве Уорриорз покинул турнир.

Ссылки 
 Информация о клубе на официальном сайте Премьер-лиги
 Профиль клуба на сайте pl.soccerway.com
 Профиль клуба на сайте www.footballzz.com
 Профиль клуба на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль клуба  на сайте www.weltfussballarchiv.com

Футбольные клубы Ботсваны
Габороне